Канашев — фамилия; имеет женскую форму Канашева.
 Канашев, Виктор Алексеевич (род. 1966) — автор фотоальбомов по Архангельской области, генеральный директор ООО «Поморский сувенир».
 Канашев, Михаил Иванович (1864 — после 1917) — атаман, депутат IV Государственной думы от Оренбургской губернии (1912—1917).

Примечания